

Geografia 
 Paesi Bassi
 Holland – endonimo di Olanda
 Hoek van Holland – frazione di Rotterdam
 Regno Unito
 Holland – antica contea, ora parte del Lincolnshire
 Stati Uniti d'America
 Holland – città della contea di Faulkner, Arkansas
 Holland – città della contea di Dubois, Indiana
 Holland – città della contea di Grundy (Iowa), Iowa
 Holland – comune della contea di Hampden, Massachusetts
 Holland – città del Michigan
 Holland – township della contea di Missaukee, Michigan 
 Holland – città della Ottawa, Michigan
 Holland – charter township della contea di Ottawa, Michigan
 Holland – città della contea di Pipestone, Minnesota
 Holland – città della contea di Pemiscot, Missouri
 Holland – township della contea di Hunterdon, New Jersey
 Holland – città della contea di Erie, New York
 Holland – villaggio della contea di Lucas, Ohio
 Holland – comunità non incorporata della contea di Bucks, Pennsylvania
 Holland – città della contea di Bell, Texas
 Holland – città della contea di Orleans, Vermont
 Holland – città della contea di Brown, Wisconsin
 Holland – città della contea di La Crosse, Wisconsin
 Holland – città della contea di Sheboygan, Wisconsin

Persone 

 Holland – famiglia inglese

Altro 
 Holland – album dei Beach Boys del 1973
 USS Holland – tre unità della United States Navy

Pagine correlate 
 James Holland

Altri progetti